

Italia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Canciano Martire a Crauglio (UD)
 Chiesa di San Canciano Martire a Gorizzo (UD)
 Chiesa di San Canciano Martire a Pantianicco (UD)
 Chiesa di San Canciano Martire a Prato Carnico (UD)
 Chiesa di San Canciano Martire a Risano (UD)